

Знаменка — село, Берестейський район, Берестейська область
 Знаменка — село, Логойський район, Мінська область

Знаменка — село, Бородуліхинський район, Абайська область
 Знаменка — село, Єсільський район, Акмолинська область

Знаменка — мис на острові Кунашир
 Знаменка — селище, Алатирський район, Чувашія
 Знаменка — село, Белебеївський район, Башкортостан
 Знаменка — селище, Даровський район, Кіровська область
 Знаменка — село, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Знаменка — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Знаменка — присілок, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Знаменка — село, Нерчинський район, Забайкальський край
 Знаменка — село, Славгородський округ, Алтайський край
 Знаменка — колишня садиба на Петергофській дорозі, Петергоф

Знаменка — село, Полтавська область, Карлівський район

Див. також 
 Знам'янка (значення)